Ранчо Карденас има више значења:

 Ранчо Карденас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Карденас, Колонија Колорадо Но. 4 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Карденас (Хуарез), насеље у округу Чивава у Мексику
 Ранчо Карденас (Компостела), насеље у округу Најарит у Мексику